Col termine stazione di Assemini ci si può riferire alle seguenti fermate ferroviarie situate nel comune di Assemini, lungo la linea Cagliari-Golfo Aranci:
 Stazione di Assemini – principale scalo ferroviario del comune, attivo dal 1871
 Stazione di Assemini Carmine – fermata attivata nel 2009 nei pressi del cavalcavia del Carmine, in uso esclusivamente per il servizio ferroviario metropolitano di Cagliari
 Stazione di Assemini Santa Lucia – fermata attiva dal 2009 nella parte ovest del centro, impiegata per il solo servizio ferroviario metropolitano di Cagliari